amaimon – język z rodziny języków indopacyficznych
 Amaimon – demon, król wschodniej części piekła